Aricia är ett släkte av ringmaskar. Aricia ingår i familjen Orbiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Aricia (Orbiniidae)